Маньчжу́р:

 Маньчжур — коренной житель Маньчжурии.

География 
 Маньчжур — название бухты Баклан залива Петра Великого до 1972 года.
 Маньчжур — название мыса Вилкова в Уссурийском заливе до 1972 года.

Корабли 
 Манджур (транспортное судно) — судно, высадившее на берег основателей Владивостока в 1860 году.
 Манджур (канонерская лодка), спущена на воду в 1887 году.

См. также 
 Маньчжурия (значения)